HAE est un sigle qui peut désigner :
 heure avancée de l'Est, un fuseau horaire couvrant la côte est de l'Amérique du Nord, ainsi que la côte ouest de l'Amérique du Sud.

HAE est un nom qui peut désigner :
 Hae, la 33e lettre de l'alphabet géorgien.